Arrach ist der Ortsname von

 Arrach, Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Arrach (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern